Henryk Święcicki (1852–1916)
 Henryk Święcicki (1926–1985)